Osoby o tym nazwisku:
 Mirko Šarović – bośniacki polityk
 Nemanja Šarović – serbski polityk i prawnik